UTV steht als Abkürzung für

 Unabhängiger Tanklagerverband e. V., Verband von Dienstleistungsunternehmen für die Mineralöl- und Chemische Industrie
 Unentgeltliche truppenärztliche Versorgung für Soldaten der Bundeswehr, medizinische Leistungen in der Bundeswehr
 Universitätsfernsehen Wien, Fernsehprojekt am Wiener Institut für Publizistik, hat sich  zu einer multimedialen Plattform entwickelt
 UTV (Internetportal), Internetportal in Nordirland
 UTV (Fernsehen), Fernsehsender in Irland; in Nordirland als regionale Variante von ITV, in der Republik Irland als eigenständiges Programm
 UTV-Film-Fernsehen Hannover, 1960 von Wolfgang Borges in Hannover gegründetes Filmunternehmen
 UTV Magazin, Zeitschrift für Quads
 Utility Terrain Vehicle, Side-by-Side-Fahrzeug bzw. Utility-ATV, siehe Quad

UTV